Дискредита́ция (от  — «подрывать доверие») — умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоинства и авторитета. Кроме того, совершение должностным лицом действий, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет органов власти, рассматривается как дискредитирование власти.

Применение понятия 
Применительно к политике, дискредитация относится к личным нападкам на общественного деятеля, предназначенным для того, чтобы подорвать доверие людей к нему или прекратить оказывать ему поддержку. В публичных дебатах, особенно в обществах со свободой слова, дискредитация соперников используется для получения поддержки собственной позиции. Эта тактика подобна использованию в дебатах аргумента, рассчитанного на предубеждения публики (ad hominem).

Для реализации стратегии дискредитации используется определенный репертуар речевых тактик: это тактики обвинения, нагнетания отрицательного, например, нанизывание отрицательных фактов или последствий; также применяются тактики непрямых оскорблений, навешивания ярлыков, умаляющих сравнений и др. Достижению цели способствуют использование метафор с негативной оценочностью, приёмы иронии и сарказма.

В США является обеспечением наиболее полного доверия суда присяжных к свидетелю. Поэтому при прямом допросе свидетеля в суде сторона, вызвавшая свидетеля, старается подтвердить достоверность его показаний в глазах присяжных заседателей, а противная сторона — принять все меры для дискредитации этого свидетеля или его показаний.

См. также 

 Дестабилизация
 Компромат
 Примитивная идеализация
 Диффамация
 Апория
 Tu quoque

Примечания 

Пропаганда
Обман